Astaburuaga ist der Familienname folgender Personen:
 M. Astaburuaga, chilenischer Schwimmer
 René Amengual Astaburuaga (1911–1954), chilenischer Komponist